Bei den III. Südpazifikspielen 1969 in Papua-Neuguinea wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Am Turnier der Männer nahmen sechs Mannschaften teil. Alle Spiele wurden vom 12. bis 22. August 1969 in Port Moresby ausgetragen. Gespielt wurde in einer einfachen Ligarunde Jeder gegen Jeden. Der Erst- und Zweitplatzierte spielten um den Turniersieg, der Dritte und Vierte um Bronze.

Neukaledonien gewann nach 1963 seine zweite Goldmedaille bei den Südpazifikspielen.

Gruppenphase 

|}

|}

Finalrunde

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier 1969 auf rsssf.com (engl.)

1969
Sudpazifikspiele 1969